Ма́ртин Мю́йрсепп (, род. 26 сентября 1974 года, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский баскетболист и тренер, игравший на позиции тяжёлого форварда. В 1996 году на драфте НБА был выбран командой «Юта Джаз» под общим 25-м номером. Выступал в НБА за команды «Майами Хит» и «Даллас Маверикс».

Ранние годы 
Мюйрсепп родился в Таллине, посещал школы № 39 и 43, а также Таллинскую гимназию искусств. Мюйрсепп первоначально интересовался футболом, но с девяти лет начал играть в баскетбол под руководством бывшего игрока Андреса Шобера, который выступал в чемпионате СССР за команду «Калев» из Таллина. В 1989 году после успешных выступлений за молодёжные команды Эстонской ССР в Финляндии, Латвии и Москве, Мартин попал на глаза Станиславу Ерёмину, который включил игрока в список юношеской сборной СССР вместе с такими игроками как Виталий Потапенко, Захар Пашутин, Роберт Штельмахер и Дайнюс Адомайтис.

Карьера игрока 
После выступлений за «Калев» и игру в Европе, Мартин решил попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира и заявил свою кандидатуру на драфт НБА 1996 года. На драфте был выбран под высоким 25-м пиком командой «Юта Джаз», однако практически сразу после драфта Мюйрсепп был обменян в «Майами Хит» на пик первого раунда будущего драфта (23-й пик драфта 2000 года).

В НБА всего принял участие в 83 матчах, кроме «Майами» также выступал за «Даллас Маверикс», в среднем набирая 4,7 очка, совершая 2,2 подбора за 11,5 минут на площадке. Наилучшее достижение в карьере - 24 очка и 14 подборов за 37 минут на площадке. До сих пор Мюйрсепп является единственным эстонским баскетболистом, который выступал в НБА.

После НБА три года провёл в чемпионате Греции, где выступал за «Арис» и «АЕК». С «АЕКом» в 2000 году выиграл Кубок Сапорта, а также два кубка Греции: 2000 и 2001 годов.

В 2001-02 и 2003-04 годах становился серебряным призёром чемпионата России в составе казанского «УНИКСа», а также в 2002–03 в составе пермского «Урал-Грейта». В 2003–04 с «УНИКСом» выиграл недавно созданное соревнование Кубок вызова ФИБА, а также стал первым MVP Финала четырёх. В составе московских «армейцев» в 2004–05 выиграл Российскую Национальную Лигу, а в следующем сезоне вновь вернулся в «УНИКС».

В сезоне 2006–07 вернулся в Эстонию, где выступал за «Тарту Рок», в августе 2007 года перешёл в команду «Мельбурн Тайгерс», представляющую чемпионат Австралии. Из-за травмы пропустил середину сезона и вернулся в Эстонию. В феврале 2008 года подписал контракт со своей первой командой, «Калевом». В команде числился почти год, однако в официальных матчах участия не принимал. В марте 2010 года Мюйрсепп перешёл в команду чемпионата Эстонии «Тарвас». Помог команде выиграть «серебро» чемпионата, а по итогам сезона объявил о завершении карьеры игрока.

Карьера тренера 
После завершения игровой карьеры сосредоточился на тренерской работе. В августе 2010 года Мюйрсепп стал помощником тренера БК «Калев». В чемпионате Эстонии с «Калевом» трижды подряд становился чемпионом. Летом 2013 года согласовал условия контракта на должность помощника главного тренера сборной Белоруссии Руслана Бойдакова, которая готовилась к квалификационным матчам Евробаскета 2015. В январе 2018 года стал помощником тренера клуба «Калев/ТЛУ» Герта Кулламяэ, в январе 2019 года сам возглавил команду.

В сборной 
В 1991 году Мюйрсепп дебютировал в составе молодёжной сборной СССР на чемпионате Европы среди молодёжных команд (до 16 лет). Также включался в молодёжную команду Эстонии до 22 лет. В 1995-2005 и 2007 годах выступал за сборную Эстонии. Наибольшее количество очков (41) набрал в матче против сборной Исландии осенью 1998 года в квалификационном раунде к Евробаскету 1999. Мюйрсепп выступал за сборную Эстонии на Евробаскете 2001 года.

Достижения

Клубные 
 1995–96 — чемпион Эстонии («Калев»)
 1999–00 — обладатель Кубка Сапорта (АЕК)
 1999–00 — обладатель Кубка Греции (АЕК)
 2000–01 — обладатель Кубка Греции (АЕК)
 2003–04 — обладатель Кубка вызова ФИБА (УНИКС)
 2004–05 — чемпион России (ЦСКА)
 2004–05 — обладатель Кубка России (ЦСКА)
 2006–07 — чемпион Эстонии («Тарту Рок»)
 2008–09 — обладатель Кубка Эстонии по баскетболу («Калев»)

Индивидуальные 
 Игрок года чемпионата Эстонии (7) : 1996, 2000–2005
 MVP плей-офф чемпионата России: 2002–03 («Урал-Грейт»)
 MVP Финала четырёх Кубка вызова ФИБА : 2003–04 (УНИКС)

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Basketball-Reference.com
 Профиль игрока в БК АЕК
 Профиль игрока на сайте Евролиги

Баскетболисты СССР
Баскетболисты Эстонии
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Альвик»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК АЕК
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Тарту»
Игроки «Мельбурн Тайгерс»
Игроки БК «Раквере Тарвас»
Игроки сборной Эстонии по баскетболу
Баскетбольные тренеры Эстонии
Тренеры БК «Раквере Тарвас»